Cette page présente la saison 2013-2014 du Club sportif Bourgoin-Jallieu rugby en Pro D2.

Staff technique 2013-2014

La saison

Pré-saison

Transferts

Effectif 2013-2014

Calendrier

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du club
 Site officiel de l'association du CSBJ

2013-2014
Bourgoin